nazwa ludowa kukułki zwyczajnej
 Alojzy Gżegżółka – postać z Teatrzyku Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Zobacz też 
 Grzegrzółki – wieś w województwie warmińsko-mazurskim